Понтийский язык — язык греков-понтийцев в Малой Азии в средние века и новое время.
 Гераклид Понтийский (387 до н. э. — 312 до н. э.) — древнегреческий философ, механик и астроном.
 Евагрий Понтийский (346—399) — христианский богослов, византийский философ, монах.

См. также 
 Понтийские горы
 «Понтийские письма» Овидия (12-16 годы н. э.)
 Понтийско-Каспийская степь
 Понтическое море